désigne notamment :

Géographie 
 La rivière Pupa Çayı, en Tunisie

Couleur 
 La couleur pupa, ensemble comprenannt le rouge, le rosé, l'orange et le jaune foncé du peuple Yoruba.

Publication 
 Pupa, manga de Sayaka Mogi.

Sportif 
 Pupa, de son vrai nom Ruben Brito Furtado, joueur de futsal international portugais.